Савенкова — женская форма фамилии .

 Савенкова, Анна Ивановна (Бобракова) (1924—1988) — бригадир колхоза имени Молотова Малоархангельского района Орловской области. Герой Социалистического Труда.
 Савенкова, Любовь Григорьевна (род. 1949) — советский и российский педагог, член-корреспондент РАО (2008).
 Савенкова, Фаина Владимировна (род. 2008) — русская писательница, эссеист, драматург. Член Союза писателей ЛНР.